L' appellation Porte des Lions peut désigner :
 la Porte des Lions de la vieille ville de Jérusalem, sur la façade Est de la muraille ;
 la Porte des Lionnes de la cité antique de Mycènes, en Grèce ;
 la Porte des Lions, une ancienne porte de Palerme, en Italie.